Výraz pivot (anglicky čep nebo osa otáčení) lze v českém jazyce použít ve více konkrétních významech:
 pivot (rychlé řazení) – „ústřední“ prvek řazeného pole v řadícím algoritmu nazvaném rychlé řazení
 pivot (basketbal) – pozice hráče v basketbalu, synonymy jsou výrazy podkošový hráč nebo pivotman
 pivot (házená) – pozice hráče v házené (pivot je hráč hrající v útoku staticky na okraji brankoviště)
 Pivot Stickfigure Animator – animační program
 pivot jako prvek tzv. pivotní (správně kontingenční) tabulky v tabulkovém procesoru (například v programu Microsoft Excel)
 pivot jako první nenulový prvek každého řádku matice v odstupňovaném tvaru
 pivot jako funkce počítačových monitorů otočit se o 90 stupňů a zobrazovat "na výšku"
 pivot jako čep uchycení čelisťové brzdy na vidlici a rámu jízdního kola

Reference